Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов 2004 — третий чемпионат Европы максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 55 команд из 11 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Ссылки 
 Сведения о чемпионате Европы на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов
2004 год в баскетболе